L'edizione 2000-2001 della Türkiye 1.Lig è stata la 43ª edizione della massima divisione turca e vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Okan Yılmaz (Bursaspor), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 2000-2001.
 Siirt Jet-Pa, Erzurumspor e Adanaspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionato turco di calcio